Faucon ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Faucon im Département Vaucluse
 Faucon-de-Barcelonnette im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Faucon-du-Caire im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Villers-Faucon im Département Somme